

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hopewell – villaggio della Contea di Shelby, Illinois
 Hopewell – township della Contea di Cumberland, New Jersey
 Hopewell – borough della Contea di Mercer, New Jersey
 Hopewell – township della Contea di Mercer, New Jersey
 Hopewell – città della Contea di Ontario, New York
 Hopewell – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Hopewell – borough della Contea di Bedford, Pennsylvania
 Hopewell – township della Contea di Bedford, Pennsylvania
 Hopewell – census-designated place della Contea di Bradley, Tennessee
 Hopewell – città indipendente della Virginia

Altro 
 Cultura Hopewell – cultura nativa americana del periodo Woodland
 Hopewell – film per la televisione del 2000 diretto da Rod Holcomb
 Hopewell – gruppo musicale rock statunitense